Quid kan syfta på:

Quid – på engelska slang för brittiska pund
QUID – en prototyp till en valuta speciellt anpassad för användning i rymden, se Quasi Universal Intergalactic Denomination
Quid pro quo – en latinsk fras
Quid Pro Quo (film) – en film från 2008